«Кировец» — название стадионов в России.

 «Кировец» — футбольный стадион в Волгограде.
 «Кировец» — футбольный стадион в Кемерово.
 «Кировец» — футбольный стадион в Ленинске-Кузнецком.
 «Кировец» — футбольный стадион в Санкт-Петербурге.
 «Кировец» — футбольный стадион в Тихвине.
 «Кировец» — футбольный стадион в Туле.